Gamkonora (vulkaan) - vulkaan op Halmahera, Indonesië
 Gamkonora (taal) - taal gesproken op Halmahera, Indonesië
 Gamkonora (volk) - volk op Halmahera, Indonesië